Uefacupen 1994/1995 vanns av Parma, Italien efter finalseger mot Juventus, också från Italien.

Kvalomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
 Uefa Champions League 1994/1995
 Europeiska cupvinnarcupen 1994/1995

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1994/1995
Fotbollssäsongen 1994/1995
1994 i Europa
1995 i Europa